Sergej Anatoljevič Petrenko (), ruski hokejist ukrajinskega rodu, * 10. september 1968, Harkov, Ukrajina.

Petrenko je v sovjetski oziroma ruski ligi večinoma igral za klub Dinamo Moskva, v drugem delu kariere pa je igral za večje število tujih klubov, tudi v ligi NHL za Buffalo Sabres. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na enih Olimpijskih igrah, na katerih je osvojil zlato medaljo, za rusko reprezentanco pa na petih Svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil eno zlato medaljo.

Pregled kariere 

|-
| Dinamo Harkov
| Sovjetska 2. liga
| 86/87
|
| 44
| 8
| 14
| 22
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 87/88
|
| 31
| 2
| 5
| 7
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 23
| 4
| 6
| 10
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 89/90
|
| 33
| 5
| 4
| 9
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 90/91
|
| 43
| 14
| 13
| 27
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Ruska liga
| 91/92
|
| 25
| 8
| 9
| 17
|
| 8
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| Rusija
| Olimpijske igre
| 92
|
| 8
| 3
| 2
| 5
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 6
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Ruska liga
| 92/93
|
| 36
| 12
| 12
| 24
|
| 10
|
| 10
| 4
| 5
| 9
|
| 6
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rochester Americans
| AHL
| 93/94
|
| 38
| 16
| 15
| 31
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 93/94
|
| 14
| 0
| 4
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rochester Americans
| AHL
| 94/95
|
| 43
| 12
| 16
| 28
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Ruska liga
| 95/96
|
| 22
| 8
| 7
| 15
|
| 14
|
|
| 8
| 4
| 12
|
|
|-
| HC Davos
| Švicarska liga
| 96/97
|
| 41
| 19
| 23
| 42
|
| 20
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 97
|
| 4
| 2
| 2
| 4
| +2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Evropska liga
| 97/98
|
| 6
| 5
| 2
| 7
|
| 0
|
| 4
| 2
| 0
| 2
|
| 4
|-
| Dinamo Moskva
| Ruska liga
| 97/98
|
| 44
| 14
| 19
| 33
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 98
|
| 6
| 2
| 4
| 6
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Evropska liga
| 98/99
|
| 6
| 2
| 6
| 8
|
| 0
|
| 6
| 1
| 3
| 4
|
| 0
|-
| Dinamo Moskva
| Ruska liga
| 98/99
|
| 40
| 11
| 24
| 35
|
| 36
|
| 6
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 99
|
| 6
| 2
| 4
| 6
| +3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vítkovice
| Češka liga
| 99/00
|
| 29
| 7
| 9
| 16
| -4
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Metalurg Novokuznjeck
| Ruska liga
| 99/00
|
| 11
| 3
| 2
| 5
|
| 6
|
| 10
| 1
| 2
| 3
|
| 4
|-
| New Odži Sejši
| Japonska liga
| 00/01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Severstal Čerepovec
| Ruska 3. liga
| 01/02
|
| 3
| 0
| 4
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Severstal Čerepovec
| Ruska liga
| 01/02
|
| 21
| 5
| 4
| 9
| +2
| 31
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sibir Novosibirsk
| Ruska liga
| 02/03
|
| 44
| 7
| 10
| 17
| +2
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sibir Novosibirsk
| Ruska liga
| 03/04
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Molot-Prikamje Perm
| Ruska 2. liga
| 03/04
|
| 4
| 2
| 0
| 2
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 640
| bgcolor="#7FFF00" | 174
| bgcolor="#7FFF00" | 221
| bgcolor="#7FFF00" | 395
| bgcolor="#7FFF00" | +6
| bgcolor="#7FFF00" | 239
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 43
| bgcolor="#7FFF00" | 17
| bgcolor="#7FFF00" | 16
| bgcolor="#7FFF00" | 33
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 16
|}

Glej tudi 
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski levokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Ruski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Buffalo Sabres)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1993
Hokejisti Dinamo Harkov
Hokejisti Dinamo Moskva
Hokejisti Rochester Americans
Hokejisti Buffalo Sabres
Hokejisti HC Davos
Hokejisti HC Vítkovice
Hokejisti Metallurg Novokuzneck
Hokejisti New Odži Sejši Tomakomaj
Hokejisti Severstal Čerepovec
Hokejisti Sibir Novosibirsk
Hokejisti Molot-Prikamje Perm
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih